Live!:

 Live! — первый концертный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley & The Wailers.
 Live! — первый и на данный момент единственный концертный альбом американского гитариста Винни Мура.
 Live! —  концертный альбом британской группы The Police, выпущенный в 1995 году.
 Live! Tonight! Sold Out!! — видео-альбом американской гранж-группы Nirvana.
 Live! at the Star-Club in Hamburg, Germany; 1962 — двойной альбом, представляющий «живые» (англ. live) выступления группы The Beatles.
 LIVE! — первый концертный альбом группы Crush 40.

См. также 
 Live